Vier désigne :

 VIER, anciennement VT4, chaîne de télévision belge néerlandophone ;
 Vier, ancienne commune des Hautes-Pyrénées fusionnée au sein de Vier-Bordes.
"Vier" peut également s'écrire "vié", mais cette orthographe est sujette à controverse étant donné qu'elle ne figure dans aucun dictionnaire. Selon ses partisans, le mot ferait alors office d'adjectif qualificatif.